Обло́м:

 Обломы — архитектурные элементы, расположенные по горизонтали на цоколях, в карнизах, междуэтажных поясах или тягах; в современной архитектуре используется также слово профиль.
 Облом — одно из названий бруствера (заборола) в древних крепостных оградах в городах России.
 Облом — просторечное название фрустрации, психического состояния, возникающего в ситуации разочарования; в переносном смысле (жаргон.) — неудача.
 «Облом» — книга Виктора Суворова 2014 года.